Wittem bezeichnet:

 Wittem (Niederlande), ehemalige Gemeinde in der niederländischen Provinz Limburg (heute: Gemeinde Gulpen-Wittem)
 Herrschaft Wittem, reichsunmittelbare Herrschaft des Heiligen Römischen Reiches um Wittem (Niederlande)

Siehe auch:
 Wittem-Projekt, Projekt mehrerer europäischer Urheberrechtswissenschaftler zur Erarbeitung eines gemeinsamen europäischen Urheberrechts